Die Unihockey-C-Weltmeisterschaft der Herren 2006 wurde vom 3. bis 7. Mai im spanischen San Lorenzo de El Escorial ausgetragen. Turniersieger wurde die Mannschaft Polens vor Spanien und der Slowakei.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung 

Polen spielte damit als Turniersieger 2008 in der B-Division.

Siehe auch 
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2006
 Unihockey-B-Weltmeisterschaft 2006

Weblinks 
 Ergebnisse auf floorball.org 

2006
Unihockey 2006
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Madrid
Weltmeisterschaft #C 2006
Unihockeywettbewerb in Spanien